Tatta může znamenat:

 Thatta – město v Sindhu v Pákistánu
 Tatta (řeka) – řeka v Jakutsku v Rusku

Podobné označení 
 Tata – město v Maďarsku